Я́нновиц или Я́нецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Гёда района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Соседние деревни: на востоке — деревня Дебрикецы (входит в городские границы Будишина), на юге — деревня Бошерицы и на северо-западе — деревня Дебишков.

История 
Деревня имеет древнеславянскую круговую постройку жилых домов с площадью в центре. Впервые упоминается в 1417 году под наименованием Janowicz.

До 1969 года входила в административные границы деревни Больборцы (сегодня входит в городскую черту Будишина). С 1969 года входит в современную коммуну Гёда.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования
 Janowicz, 1417
 Jonewicz, 1506
 Janwitze, 1511
 Jonewitz, 1518

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 69 человек (из них — 69 серболужичан (100 %)).

Достопримечательности 
 Памятники культуры и истории земли Саксония
 Памятник погибшим односельчанам во время Первой мировой войны, около дома № 6, 1921 (№ 09251316)

Примечания

Ссылки 
  Jannowitz (1)/ Janecy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen
 Jannowitz - Janecy, Официальный сайт коммуны Гёда

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Гёда
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области